Список самолётов по производителям

 A-B C-D E-H I-M N-S T-Z А-Я

N

Nakajima Aircraft Company

NAMC 
Nihon Aircraft Manufacturing Corporation

Nanchang

Nieuport

Nihon

Noorduyn

Nord Aviation 
Société nationale de constructions aéronautiques Nord-Aviation

North American Aviation

Northrop Corporation

Northrop Grumman Corporation

Nostromo

O

Okamura

Österreichische Aviatik

Otto

P

Pacific Aerospace 
 Pacific Aerospace Airtrainer
 Pacific Aerospace Cresco
 Pacific Aerospace Fletcher

Pakistan Aeronautical Complex (PAC)

Panavia Aircraft GmbH

Paramount Group

Partenavia

Percival

Piaggio

Pilatus

Piper Aircraft

Pipistrel

PLAAF 
People's Liberation Army Air Force

Post, Neudorf

Post, Tooma, Org

Potez 
Aéroplanes Henry Potez (1919 — 1936)
Société des Avions et Moteurs Henry Potez (1945 — 1967)

PZL

Q

R

Radioplane

RAE

Rafael

Raymond

Raytheon

Reggiane 
Officine Meccaniche Reggiane

Remos

Renard

Republic (Seversky)

Repülőgépgyár

Rheinmetall

Robin

Rockwell

Royal Aircraft Factory

Rutan

RWD

Ryan Aeronautical

Ryan Airline

S

Saab AB

SAGEM

SAIMAN

Santos-Dumont

Saunders-Roe

Savoia-Marchetti

Scaled Composites

SEA 
Société d’Études Aéronautiques (1916 — 1919)

SEPECAT

Seversky 
Смотрите самолёты Republic

Sfreddo y Paolini 
 Sfreddo y Paolini SyP I
 Sfreddo y Paolini SyP II
 Sfreddo y Paolini SyP III

Shaanxi

Shanghai

Shark.Aero

Shenyang

ShinMaywa

Short

Showa 
Showa Hikoki Kogyo

Siebel

Siemens-Schuckertwerke

Sikorsky Aircraft

Silver Arrow

SNCAC 
Société Nationale de Constructions Aéronautiques du Centre

SNCASE 
Société nationale des constructions aéronautiques du Sud-Est

Snecma 
Société nationale d'études et de construction de moteurs d'aviation

SOCATA 
Société pour la construction d'avions de tourisme et d'affaires

Solar Impulse

Sopwith

SPAD

Spartan 
Spartan Aircraft Company

Stinson

Stout 
Stout Metal Airplane

Sud Aviation

Supermarine

Литература 
Смотрите раздел заглавной страницы Литература.

A-B
C-D
E-H
I-M
N-S
T-Z
А-Я

Списки самолётов